

Села:
 Руське Село — село у Воєводині, округ Північно-Банатський, община Кікинда.

Села:
 Руське Село — колишнє село на Закерзонні, а тепер — міський округ у центральній частині міста Ряшів у Підкарпатському воєводстві Польщі.

Села:
 Руське Село —  село у складі Вілейського району Мінської області, Білорусь..